Storlostor (Bromopsis) är ett släkte av gräs som beskrevs av Jules Pierre Fourreau. Storlostor ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gräs